Björkö oder Björkön (Birkeninsel) ist der Name mehrerer Plätze in Nordeuropa:

Finnland:
 Björkö (Korsholm), Insel in der Gemeinde Korsholm
 Björkö (Kumlinge), Insel in der Gemeinde Kumlinge
 Björkö (Pargas), Insel in der Gemeinde Pargas

Russland:
  Primorsk (Leningrad), historischer schwedischer Name der Stadt und Insel 

Schweden:
 Björkö (Hanninge), Insel in der Gemeinde Hanninge
 Björkö (Kungsälv), Insel in der Gemeinde Kungsälv 
 Björkö (Köpmannebro), Insel in der Gemeinde Köpmannebro
 Björkö (Mälaren), Insel in der Gemeinde Ekerö; im Mälaren gelegen mit der Welterbestätte Birka
 Björkön (Mellerud), Insel in der Gemeinde Mellerud
 Björkö (Norrtälje), ehemalige Insel in der Gemeinde Norrtälje, heute mit Väddö verbunden
 Björkö (Öckerö), Insel und Ort in der Gemeinde Öckerö
 Björkön (Örebro), Insel in der Gemeinde Örebro
 Björkön (Sundsvall), Halbinsel und Ort in der Gemeinde Sundsvall
 Björkö (Västervik), Insel in der Gemeinde Västervik

Siehe auch:
 Vertrag von Björkö